Firmin est un nom propre qui peut faire référence à :

Prénom 
Firmin est un prénom masculin qui a pour forme féminine Firmine.

Patronyme 

 Anténor Firmin (1850-1911), homme politique et intellectuel haïtien ;
 Claude Firmin (1864-1944), peintre français provençal ;
 Eddy Firmin, dit Ano (1971-), artiste établi à Montréal ;
 Georges Firmin (1924-2017), haltérophile français ;
 Kévin Firmin (1992-), joueur français de rugby à XV ;
 Agnès Firmin-Le Bodo (1968-), femme politique française.

Saints des Églises chrétiennes 
 Firmin d'Amiens ( ou ), évêque d'Amiens, fêté le 25 septembre.
 Firmin de Mende ( ou ), évêque des Gabales (peut être le même que le précédent) ;
 Firmin de Thagaste (?), évêque de Thagaste en Numidie ;
 Firmin d'Uzès (),  évêque d'Uzès, fêté le 11 octobre ;
 Firmin (Freminus), évêque de Verdun de 486 à 502 ;

Personnalités portant le prénom Firmin 
Firmin est un prénom notamment porté par :
 Firmin Viry (1935-), chanteur réunionnais de maloya ;
 Firmin Bouisset, illustrateur, lithographe et affichiste français ;
 Firmin De Brabanter, artiste, interprète belge, participant de The Voice Belgique, saisons 5 et 6.

Pseudonyme 

 Firmin (1784-1859), acteur français.

Films 
 Firmin, film belge de Dominique Deruddere sorti en 2007.

Références 

Homonymie de prénom
Prénom masculin
Prénom français